Bermuda Triangle est l'expression anglaise qui désigne le Triangle des Bermudes. Elle peut faire référence à :
 Bermuda Triangle, un album de Isao Tomita de 1979 ;
 Bermuda Triangle, un album de Buckethead en 2002 ;
 Bermuda Triangle, une chanson de 1980 de Barry Manilow ;
 Bermuda Triangle, un jeu vidéo SNK de 1987 ;
 Bermuda Triangle, un jeu vidéo sorti sur Atari 2600 en 1982 ;
 Bermuda Triangle Band, un groupe musical ;
 The Bermuda Triangle, un livre de Charles Berlitz de 1974 ;
 The Bermuda Triangle, un film de 1978 avec John Huston sorti en France sous le titre Le Mystère du triangle des Bermudes.